Кадаке́с (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 25,73 км². Население — 2640 человек (на 2005 год).

Город известен, прежде всего, тем, что в нём часто бывали выдающиеся деятели художественного авангарда XX века: Сальвадор Дали́, Марсель Дюшан и другие. В Кадакесе также базируется Оркестр Кадакеса, проводится Международный конкурс молодых дирижёров.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Cadaqués
 Cadaqués — Informationes
 Cadaqués en CapCreus online
 Cadaqués en virtourist.com
 Recursos sobre Cadaqués
 Buscador sobre Cadaqués
 Piedra
 Mapa con callejero de Cadaqués

Муниципалитеты Жироны